Rejon nowogrodzki
 Rejon nowogrodzki
 Rejon nowogrodzki